Název Častonice má více sídel:
 Častonice (Hlavňovice), část obce Hlavňovice v okrese Klatovy
 Častonice (Křivoklát), část obce Křivoklát v okrese Rakovník